Eykmann ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Eykmann (1941–2006), deutscher Politiker (FDP)
 Walter Eykmann (* 1937), deutscher Pädagoge und Politiker (CSU)

Siehe auch:
 Eickmann